Миллион Волде — эфиопский бегун на длинные дистанции. Олимпийский чемпион 2000 года на дистанции 5000 метров. Серебряный призёр чемпионата мира 2001 года. Двукратный чемпион мира по кроссу 1998 года в личном первенстве и в командном зачёте среди юниоров. На чемпионате мира 1997 года выступал в беге на 3000 метров с препятствиями, но не смог выйти в финал. Бронзовый призёр чемпионата мира по кроссу 1999 года в командном зачёте. После 2001 года его преследовали травмы, поэтому больше он никаких серьёзных успехов не добился. В 2008 году принимал участие в Рас-эль-Хаймском полумарафоне, на котором занял 18-е место с результатом 1:12.41.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Олимпийские чемпионы от Эфиопии
Бегуны по пересечённой местности Эфиопии
Чемпионы мира по бегу по пересечённой местности
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года